Chauliodites picteti  — ископаемый вид насекомых из семейства Chaulioditidae (отряд Grylloblattida). Триасовый период (Gödewitz near Salzmünde, оленёкский ярус; Bremkertal below Bremke, Solling Formation; возраст находки 242—247 млн лет), Германия.

Описание 
Длина тела 9,3 мм, длина усиков 8,70 мм, длина переднего крыла 13,8 мм, ширина 4,8 мм Сестринские таксоны: , , , , , . Вид был впервые описан в 1864 году по ископаемым отпечаткам как первый вид ископаемого рода †Chauliodites Heer, 1864.

См. также 
 Klyazmia karasevi

Примечания

Литература

Ссылки 
 †Chauliodites picteti  Heer 1864

Chauliodites
Фоссилии, описанные в 1864 году
Насекомые триасового периода
Ископаемая фауна Евразии